

Patronymes 
Giamatti est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :
 Bartlett Giamatti (1938-1989), universitaire américain ;
 Marcus Giamatti (né en 1961), acteur américain ;
 Paul Giamatti (né en 1967), acteur américain ;

Voir aussi 
 Giammattei

Patronyme italien